Artensis ist der Name mehrerer Schiffe;

 Artensis (Schiff, 1885), ein norwegisches Segelschiff, das im Ersten Weltkrieg von einem deutschen U-Boot versenkt wurde
 Artensis (Schiff, 1921), ein norwegisches Dampffrachtschiff
 Artensis (Schiff, 1958), ein norwegisches Motorschiff